Новоукраинка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новоукраинка — бывшее село в Федоровском районе Костанайской области, снято с учёта в 2009 году.
 Новоукраинка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Новоукраинка — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Новоукраинка — прежнее название села Талдысай Алгинского района Актюбинской области

Россия 
 Новоукраинка — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана.

Украина 
 Новоукраинка — село в Чечельницком районе Винницкой области.
 Новоукраинка — село в Маневичском районе Волынской области.
 Новоукраинка — бывшее село в Криничанском районе Днепропетровской области, ликвидировано в 1992 году.
 Новоукраинка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Новоукраинка — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Новоукраинка — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Новоукраинка — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Новоукраинка — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Новоукраинка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Новоукраинка — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Новоукраинка — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Новоукраинка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Новоукраинка — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.
 Новоукраинка — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Новоукраинка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Новоукраинка — город в Кировоградской области. административный центр Новоукраинского района.
 Новоукраинка — посёлок в Ровеньковском городском совете Луганской области.
 Новоукраинка — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Новоукраинка — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Новоукраинка — село в Вознесенском районе Николаевской области.
 Новоукраинка — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Новоукраинка — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Новоукраинка — село в Тарутинском районе Одесской области.
 Новоукраинка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Новоукраинка — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Новоукраинка — село в Тростянецком районе Сумской области.
 Новоукраинка — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Новоукраинка — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Новоукраинка — село в Новотроицком районе Херсонской области.
 Новоукраинка — село в Скадовском районе Херсонской области.
 Новоукраинка — село в Каневском районе Черкасской области.
 Новоукраинка — посёлок в Катеринопольском районе Черкасской области.
 Новоукраинка — село в Чернобаевском районе Черкасской области.
 Новоукраинка — название села Новополье Криворожского района Днепропетровской области, до 1964 года.
Новоукраинка — до 1989 г. название села Варяж в Сокальском районе Львовской области.

См. также 
 Украинка